Toy Story peut désigner :

Cinéma 
 Toy Story, une série de films d'animation américaine mettant en scène des jouets anthropomorphes.
 Toy Story, le premier long-métrage d'animation en images de synthèse des studios Pixar sorti en 1995.
 Toy Story 2, un film d'animation en images de synthèse américain sorti en 1999.
 Toy Story 3, un film d'animation en images de synthèse américain sorti en 2010.
 Toy Story 4, un film d'animation en images de synthèse américain sorti en 2019.

Jeux vidéo 
 Toy Story, un jeu vidéo de plates-formes sorti à partir de 1995.
 Toy Story 2 : Buzz l'Éclair à la rescousse !, un jeu vidéo de plates-formes sorti en 1999.
 Toy Story Racer, un jeu vidéo de course sorti en 2001.
 Toy Story Mania!, un jeu vidéo sorti en 2009.
 Toy Story 3, un jeu vidéo d'action-aventure sorti en 2010.

Parcs d'attraction 
 Toy Story Land (ou Toy Story Playland), des zones thématiques des parcs Disney, axées sur l'univers des films Toy Story.
 Toy Story Midway Mania, une attraction sur le thème de Toy Story ouverte en 2008 dans les parcs Disney's Hollywood Studios et Disney California Adventure et à Tokyo DisneySea en 2012.

Divers 
 Toy Story: The Musical est une comédie musicale de 2008 adaptée du film Toy Story.
 Toy Story Hotel, l'un des deux hôtels situés à Shanghai Disney Resort.